Аміні () — прізвище перського походження. Відомі носії:
 Алі Аміні — прем'єр-міністр Ірану
 Гусейн Аміні — ірансько-англійський кінорежисер
 Мустафа Аміні — австралійський футболіст